Comunione – nel cristianesimo, l'armonia spirituale che c'è tra i discepoli di Cristo ed è frutto dello Spirito Santo
Comunione dei santi
 Comunione – nelle chiese cattoliche, luterane, anglicane e ortodosse, l'atto di ricevere il sacramento dell'eucaristia
 Comunione – nel diritto civile, la situazione per la quale la proprietà o un altro diritto reale spetta in comune a più persone ("comproprietà")